Graça steht für:

 Graça, portugiesische Gemeinde im 1. Bairro von Lissabon
 Graça (Pedrógão Grande), portugiesische Gemeinde im Distrikt Leiria

Graça, da Graça oder (Da) Graca ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos da Graça (1931–2013), Premierminister von São Tomé und Príncipe
 Celma Bonfim da Graça (* 1977), Leichtathletin aus São Tomé und Príncipe
 Emídio Graça (1931–1992), portugiesischer Fußballspieler
 Felisberto Sebastião da Graca Amaral (* 1982), angolanischer Fußballspieler
 Fernando Lopes-Graça (1906–1994), portugiesischer Komponist
 Jaime Graça (1942–2012), portugiesischer Fußballspieler
 Kristopher Da Graca (* 1998), schwedischer Fußballspieler
 Maria do Nascimento da Graça Amorim, Diplomatin und Politikerin aus São Tomé und Príncipe
 Mário Fernandes da Graça Machungo (1940–2020), mosambikanischer Premierminister
 Ricardo Graça (* 1997), brasilianisch-portugiesischer Fußballspieler
 Temistocles da Graça Aranha (1894–1956), brasilianischer Diplomat
 Vasco Graça Moura (1942–2014), portugiesischer Jurist, Politiker, Schriftsteller und Übersetzer 
 Zbigniew Graca (* 1953), polnischer Dirigent